Ге́рард Э́делинк, Жера́р Э́делинк (, ; , Антверпен, Испанские Нидерланды — 2 апреля 1707, Париж, Королевство Франция) — нидерландский (фламандский) , значительную часть жизни работавший во Франции. Один из крупнейших гравёров XVII века, выдающийся мастер портретного эстампа эпохи царствования Людовика XIV (наряду с современниками Жераром Одраном и Робером Нантёйлем). Академик и советник Королевской академии живописи и скульптуры в Париже (c 1677).

Биография 
Родился в Антверпене в семье ткача. Гравюрному искусству начал учиться вместе с братом  (1643–1680) на родине у  (1619–1684) и . В 1666 году Эделинк переехал в Париж, где совершенствовал своё мастерство под началом земляка  (1632–1671), а позднее — у Франсуа де Пуайльи, Робера Нантёйля и Филиппа де Шампаня. В 1672 году он женился на дочери парижского гравёра и издателя  и вошел таким образом в издательское дело. Три года спустя в 1675 году Эделинк принял французское подданство; в марте 1677 года он был принят в академики Королевской академии живописи и скульптуры за портрет Филиппа де Шампаня (по оригиналу последнего) и вместе с тем — в советники Академии, сменив умершего ; позднее король Людовик XIV пожаловал Эделинку звание первого рисовальщика королевского двора и квартиру в Мануфактуре Гобеленов. В 1695 году Эделинк стал кавалером ордена Святого Михаила и получил от папы Римского Иннокентия XII рыцарское достоинство.

Согласно формулировке «Словаря Брокгауза и Ефрона», Эделинк «гравировал с необыкновенными легкостью, ловкостью и вкусом, варьируя систему накладки штрихов сообразно веществу воспроизводимой части картины, например человеческого тела, шелка, бархата и пр., и передавал не только рисунок, но и краски оригиналов с таким совершенством, какое только достижимо в гравюре». По существу единственным недостатком Эделинка называется не всегда удачный выбор задачи, что, впрочем, зависело от пожелания заказчиков. В общей сложности творческое наследие Эделинка составляет более трёх сотен эстампов, главным образом портретов и исторических сцен. Среди них в «Брокгаузе — Ефроне» особо выделяют следующие:
 «Святое семейство Франциска I» (по оригиналу Рафаэля);
 «Христос на кресте, окруженный ангелами», «Св. Мария Магдалина» и «Александр Македонский в палатке Дария» (все — по оригиналам Шарля Лебрена; 
 «Скорбящая Богоматерь у подножия креста» и «Христос и самарянка» (по оригиналам с Филиппа де Шампеня); 
 «Битва всадников» (по оригиналу — рисунку Питера Пауля Рубенса с картона Леонардо да Винчи); 
 «Мадонна с Младенцем, спящим в колыбели» (по оригиналу Гвидо Рени);
 портреты: Шарля Лебрена, Мартена Дежардена, Гиацинта Риго, Филиппа де Шампеня, Жана де Лафонтена, Людовика XIV и других.

Примечания

Литература 
Документы
 
Основное исследование
 
Каталоги выставок
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели
 

Гравёры по алфавиту
Гравёры Франции
Фламандские гравёры
Гравёры XVII века